Аконий (Aconius) е име на:

 Аконий Катулин, проконсул на Африка 317-318 г.
 Аконий Катулин, консул 349 г.
 Акония Фабия Павлина (+ 384 г.), съпруга на Ветий Агорий Претекстат
 Целий Аконий Пробиан, консул 471 г.